Соревнования женщин в скоростном спуске на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2021 года в Кортине-д’Ампеццо прошли 13 февраля. Начало — 11:00 по местному времени. В стартовом листе 31 горнолыжница, 30 из них финишировали. Австрия, Италия, США и Швейцария были представлены 4 спортсменками.

Чемпионкой мира 2017 и 2019 годов в этой дисциплине является словенка Илка Штухец. Штухец, чьи результаты после 2019 года пошли на спад, показала 14-е время.

Олимпийская чемпионка 2018 года в этой дисциплине София Годжа, которая выиграла 4 из 5 проведённых скоростных спусков в Кубке мира 2020/21, получила травму колена в конце января и была вынуждена завершить выступления в сезоне.

Коринн Зутер впервые стала чемпионкой мира, на чемпионате 2019 года она была второй в этом виде программы. Последней швейцаркой, побеждавшей в скоростном спуске на чемпионате мира, была Мария Валлизер в 1989 году. Немка Кира Вайдле завоевала свою первую медаль на чемпионатах мира, в Кубке мира она лишь два раза занимала третье место в скоростном спуске в сезоне 2018/19. Лара Гут-Бехрами после победы в супергиганте 11 февраля стала третьей в скоростном спуске. Для Лары это седьмая в карьере медаль на чемпионатах мира и третья в скоростном спуске после серебра 2009 года и бронзы 2015 года. Лара догнала лидера по общему количеству медалей на чемпионатах мира среди швейцарских горнолыжниц Эрику Хесс, выступавшую в 1980-х годах.

Трасса 
Постановщик трассы — Жан-Филипп Вюлье
 Название — Olympia delle Tofane
 Старт — 2320 м;
 Финиш — 1560 м;
 Перепад высот — 760 м;
 Длина трассы — 2660 м.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Стартовый протокол
 Финишный протокол

Скоростной спуск